Das Wiesbaden Tennis Open 2015 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Wiesbaden. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 27. April bis 3. Mai 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Wiesbaden